Première Division 2007/08 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2007/08 (Togo), voetbalcompetitie in Togo